Landtagswahlkreis 42 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Pforzheim (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mosbach (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Spree-Neiße II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Spree-Neiße I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Lübben – Luckau (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Main-Kinzig III (seit 1983)
 Wahlkreis 42 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 42 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Walsrode (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Diepholz (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Neustadt (2003)
 Landtagswahlkreis Burgdorf (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Braunschweig II (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mettmann II (2000)
 Landtagswahlkreis Mettmann III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Moers II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Moers-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Neustadt an der Weinstraße (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Weißeritzkreis 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Dresden 1 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden IV (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Naumburg (2016)
 Landtagswahlkreis Nebra (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Halle IV (2002)
 Landtagswahlkreis Halle V (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Nebra – Naumburg I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Stormarn (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Mitte (1950)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Elbe (1947)

in Thüringen
 Wahlkreis Gera II (seit 1994)
 Wahlkreis Sonneberg (1990)